Зубная нить (флосс) — специальная нить для очистки пространства между зубами от налета.
Использование зубной щётки позволяет очистить лишь три из пяти поверхностей зуба человека. Оставшиеся две поверхности между зубами нуждаются в особом уходе, так как зубной налёт и кусочки пищи из межзубных промежутков с помощью щётки извлечь не удастся. По этой причине кариес зачастую начинается именно в этих зонах. Использование нити для лечения или профилактики гингивита нецелесообразно. На сегодняшний день зубная нить — основное средство для очищения межзубных промежутков (апроксимальных поверхностей) зубов. Использовать её желательно после каждого приёма пищи или, как минимум, во время вечерней чистки зубов.

Согласно некоторым исследованиям, при неправильной чистке нитью есть опасность повредить зубы, дёсны или пломбы, а также искусственные стоматологические конструкции.

Противопоказания к использованию флосса 

 Коронки либо мосты. Ортодонтические микропротезы предполагают применение стоматологического аксессуара суперфлосс, сочетающего в себе функции различных видов этого изделия.

Материалы и виды 

Изготавливают зубные нити из натурального шёлка или искусственных волокон (ацетата, нейлона, капрона).

Зубная нить бывает следующих видов:
 вощёная — пропитана воском, за счёт чего легче проникает в узкие промежутки
 невощёная — лучше очищает

По поперечному сечению зубную нить классифицируют:
 круглая — для широких промежутков
 плоская — для узких промежутков
 объёмная — увеличивается в диаметре (набухает) при соприкосновении с влагой (слюной)
 ленточной формы — для широких промежутков (диастем и трем)

Также зубные нити различаются по составу нити

 Пропитанные. Это нити, которые пропитаны специальными соединениями. Это могут быть простые ароматизаторы, призванные освежить дыхание, антисептики, обеспечивающие уничтожение бактерий или фторосодержащие ингредиенты, обеспечивающие укрепление тканей зубов и препятствующие развитию кариеса. Нить с ментолом оставляет во рту приятный вкус и чувство свежести. Нить с фтором укрепляет эмаль и предотвращает кариес. Пропитка экстрактом красного перца (капсаицином) призвана улучшить кровообращение в деснах. Нитью возможно порезать десну, оставив труднозаживающую рану, поэтому с перцовой пропиткой нужно быть особенно осторожным.
 Непропитанные. Дополнительные химические соединения в составе волокна не используются.

Чаще всего зубную нить выпускают в маленьких рулонах с встроенным резаком в виде выступающего язычка (наподобие иголки на цельнометаллической кнопке, но под острым углом и с закруглённым концом).

Методика применения 

Нить длиной 20—30 см накручивают на средние пальцы рук и натягивают большим пальцем правой и указательным левой. В натянутом состоянии нить вводят в межзубной промежуток, осторожно опускают до контакта с десной (не повреждая десну), прижимают к контактной поверхности зуба и в таком положении производят 6—7 движений в переднезаднем направлении к режущему краю. Нить продвигают умеренно, чтобы не травмировать десну. Таким образом проходят все зубы. При заболеваниях дёсен врач может рекомендовать чистить межзубные промежутки специальным ёршиком.

См. также 
 Личная гигиена полости рта
 Методика чистки зубов

Примечания

Литература 
 Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults / Cochrane Oral Health Group, 2011 DOI: 10.1002/14651858.CD008829.pub2

Ссылки 
 
 https://www.nytimes.com/2016/08/03/health/flossing-teeth-cavities.html
 Floss/Interdental Cleaners / American Dental Institute, 2017
 http://www.medicaldaily.com/dental-hygiene-tooth-decay-flossing-dont-forget-floss-389195

Предметы личной гигиены
Чистка зубов